Мировая лига водного поло среди женщин 2006 — 3-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с 30 июня по 17 июля, а суперфинал с 26 по 30 июля в городе Афины (Греция). Победителем турнира во второй раз стала сборная США.

Квалификационный турнир

Первый раунд

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Второй раунд

Группа E

Группа F

Суперфинал

Групповой раунд

1/2 финала. За 3-6 места

Финалы

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Лучшие игроки 
Лучший игрок (MVP) :

Лучший вратарь :

Лучший бомбардир : Бланка Гил (40 голов)

Итоговое положение

Ссылки 
 FINA
 Sports123

Мировая лига водного поло
2006 год в водном поло